Whitburn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Whitburn (ort i Storbritannien, Skottland), West Lothian, 
 Whitburn (ort i Storbritannien, England), South Tyneside, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar